2. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się 11 marca 1973 roku w Oberstdorfie na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze K-175.

Wyniki 
Zwycięzcą konkursu został Hans-Georg Aschenbach, reprezentant NRD, który wyprzedził Waltera Steinera ze Szwajcarii. Brązowy medal wywalczył zawodnik z Czechosłowacji, Karel Kodejška. Ogółem startowało 51 zawodników z 15 reprezentacji, Polacy nie startowali.

 Data: 11 marca 1973

Bibliografia 
 Wyniki na stronie skokinarciarskie.pl
 

1973 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sport w Oberstdorfie
1973 w Niemczech
Skoki narciarskie w Niemczech